Квалификация (отборочный турнир) 15-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 20 по 31 мая 1987 года. Всего в квалификации приняли участие 22 национальные сборные команды. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Бельгия (страна-организатор), СССР, Чехословакия, Франция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Болгария, Венгрия, ГДР, Греция, Израиль, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, ФРГ, Швейцария, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
27—31.05.1987. Кадис (Испания)

 27 мая: Югославия — Дания 3:0; Испания — Израиль 3:0 (15:7, 15:6, 15:9); Польша — Турция 3:1.
 28 мая: Польша — Дания 3:0; Югославия — Израиль 3:1; Испания — Турция 3:0 (17:15, 15:3, 15:8).
 29 мая: Израиль — Дания 3:0; Югославия — Турция 3:0; Польша — Испания 3:1 (5:15, 15:7, 15:9, 15:9).
 30 мая: Турция — Израиль 3:0; Югославия — Польша 3:0; Испания — Дания 3:0 (15:4, 15:6, 15:11).
 31 мая: Турция — Дания 3:0; Польша — Израиль 3:0; Испания — Югославия 3:2 (15:3, 11:15, 8:15, 15:11, 15:12).

Группа В 
20—24.05.1987. Дунауйварош (Венгрия)

 20 мая: Болгария — Австрия 3:0 (15:7, 15:3, 15:3); Нидерланды — Венгрия 3:2 (11:15, 15:9, 15:13, 14:16, 15:10).
 21 мая: Нидерланды — ГДР 3:1 (13:15, 15:7, 15:10, 15:7); Венгрия — Австрия 3:0 (15:13, 15:8, 15:4).
 22 мая: ГДР — Австрия 3:0 (15:4, 15:3, 15:3); Болгария — Венгрия 3:1 (12:15, 15:9, 15:4, 15:8).
 23 мая: Нидерланды — Австрия 3:0; Болгария — ГДР 3:-.
 24 мая: Нидерланды — Болгария 3:0 (15:5, 15:2, 15:3); ГДР — Венгрия 3:1 (15:7, 10:15, 15:12, 15:11).

Группа С 
27—31.05.1987. Эшпинью (Португалия).

Группа D 
20—24.05.1987. Пори (Финляндия)

 20 мая: Румыния — Норвегия 3:0; Финляндия — Англия 3:0 (15:3, 15:1, 15:2).
 21 мая: Норвегия — Англия 3:0; Греция — Финляндия 3:1 (15:9, 8:15, 15:11, 15:10).
 22 мая: Греция — Норвегия 3:0; Румыния — Англия 3:0.
 23 мая: Финляндия — Норвегия 3:1 (15:9, 10:15, 15:10, 15:10); Греция — Румыния 3:-.
 24 мая: Румыния — Финляндия 3:0 (15:2, 18:16, 15:13); Греция — Англия 3:0.

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1987 года получили по две лучшие команды из групп — Югославия, Нидерланды, Италия, Греция, Испания, Болгария, Швеция, Румыния.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1987 год в волейболе
Май 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году